Boissy kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Boissy-sous-Saint-Yon, departementet Essonne i regionen Île-de-France, 
 Boissy-sans-Avoir, departementet Yvelines i regionen Île-de-France, 
 Boissy-Saint-Léger, departementet Val-de-Marne i regionen Île-de-France, 
 Boissy-Mauvoisin, departementet Yvelines i regionen Île-de-France, 
 Boissy-lès-Perche, departementet Eure-et-Loir i regionen Centre-Val de Loire, 
 Boissy-le-Sec, departementet Essonne i regionen Île-de-France, 
 Boissy-le-Repos, departementet Marne i regionen Grand Est, 
 Boissy-le-Cutté, departementet Essonne i regionen Île-de-France, 
 Boissy-le-Châtel, departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France, 
 Boissy-le-Bois, departementet Oise i regionen Hauts-de-France, 
 Boissy-Lamberville, departementet Eure i regionen Normandie, 
 Boissy-en-Drouais, departementet Eure-et-Loir i regionen Centre-Val de Loire, 
 Boissy-aux-Cailles, departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France, 
 Boissy-Fresnoy, kommun i departementet Oise, 
 Boissy-l'Aillerie, kommun i departementet Val-d'Oise 
 Boissy-la-Rivière, kommun i departementet Essonne, 
 Boissy-Maugis, före detta kommun i departementet Orne,